A molnyija orosz szó (cirill betűkkel: молния, jelentése villám) az alábbiakra utalhat:
Haditechnika
 8K78 Molnyija, szovjet űrhajózási hordozórakéta
 H–45 Molnyija, hajók elleni szovjet rakéta
Intézmények
 NPO Molnyija, űrhajózási eszközök fejlesztésével foglalkozó szovjet-orosz tervezőiroda
 Molnyija, szovjet, majd orosz távközlésiműhold-sorozat
 Molnyija-pálya, egyfajta műholdpálya
 Molnyija tervezőiroda (OKB–4, ma: NPO Vimpel), szovjet, majd orosz, rakétatechnikával foglalkozó tervezőiroda
 Molnyija, Cseljabinszkban működő szovjet, majd orosz óragyár, illetve karóra-márka